Gary Johnson (coureur), Engels motorrijder
Gary Johnson (politicus), ondernemer en politicus uit de Verenigde Staten
Gary Johnson (voetbalcoach), Engels voetbalcoach